Макове́й — фамилия славянского происхождения. Известные носители:

 Маковей, Богдан (род. 1983) — молдавский саночник, участник двух зимних Олимпийских игр.
 Маковей, Иосиф Степанович (1867—1925) — украинский писатель и поэт.